Skrót AASA może oznaczać:
 American Association of School Administrators
 Architectural Association School of Architecture